Paniceiros, también conocido como Paniceros, es una localidad asturiana del concejo de Tineo. Es una aldea de la parroquia de San Fructuoso, a 25,7 kilómetros de la villa de Tineo. Su código postal es el 33 874.

En la localidad hay una capilla bajo la advocación de San Antón Abad.

Geografía 
Paniceiros se sitúa a 510 metros sobre el nivel del mar, en una planicie mesetaria emplazada entre la carretera AS-219 y el pico del Cuerno.

Demografía 
En el año 2000 contaba con cuarenta y cinco habitantes.

En la literatura 
Paniceiros es la localidad natal del escritor Xuan Bello, quien ambientó en dicha aldea muchas de sus historias, así como uno de sus libros más reconocidos, Hestoria universal de Paniceiros.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Localidades de Tineo
Tineo